Fårup Sogn henviser til flere artikler:
 Fårup Sogn (Aarhus Kommune) – et sogn i Aarhus Kommune og i Århus Vestre Provsti
 Fårup Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune og i Hobro-Purhus Provsti